Джоэл Ханс Эмбиид (, ; род. 16 марта 1994 года в Яунде, Камерун) — камерунский и французский баскетболист, выступал за университет Канзас. На драфте 2014 года был выбран командой «Филадельфия Севенти Сиксерс» под общим 3-м номером. Стал третьим игроком из Камеруна в истории НБА. Выбрал себе прозвище «The Process», намекая на известную фразу  (генерального менеджера команды с 2013 по 2016 год), сказанную фанатам: «Доверьтесь процессу».

Эмбиид лидировал в НБА по результативности в сезоне 2021–22, став первым центровым и семифутовым игроком после Шакила О'Нила (2000), а также первым центровым со времен Мозеса Мэлоуна (1982), набирающим в среднем более 30 очков за игру, и первым иностранным игроком, лидирующим в НБА по набранным очкам.

Школа 
Эмбиид родился в Яунде, Камерун в семье военного офицера. Первоначально он планировал профессионально заниматься волейболом и решил попробовать себя в Европе. В возрасте 15 лет Эмбиид впервые сыграл в баскетбол, копируя стиль игры члена зала славы НБА, центрового Хакима Оладжьювона Талант Эмбиида открыл в баскетбольном лагере другой камерунский баскетболист НБА Люк Мба а Муте, выступающий за команду «Миннесота Тимбервулвз». При поддержке Люка Мба а Муте, Эмбиид в возрасте 16 лет перебрался в США и решил стать профессиональным баскетболистом.

Колледж 
13 февраля 2014 года Эмбиид был назван в числе тридцати финалистов на соискание премии Нейсмита игроку года.

11 марта 2014 года ESPN объявила о том, что Эмбиид может пропустить турнир Big 12, а также «наверняка пропустит первый уик-энд Турнира NCAA» из-за травмы спины. Канзас проиграл в третьем раунде турнира, до того, как ожидалось возвращение в строй Эмбиида. В сезоне 2013–14 он принял участие в 28 матчах, в среднем набирал 11,2 очка, совершал 8,1 подбора, отдавал 1,4 передачи совершал 2,6 блокшота за 23,1 минуту.

Профессиональная карьера 
После одного сезона в Канзасе Эмбиид объявил о выходе на Драфт НБА 2014 года. За несколько дней до драфта Эмбииду была сделана операция на сломанной ладьевидной кости; а на выздоровление врачи отводили от пяти до восьми месяцев. 26 июня 2014 года Эмбиид На драфте 2014 года был выбран командой «Филадельфия Севенти Сиксерс» под общим 3-м номером.

«Филадельфия Севенти Сиксерс» 
26 августа 2014 года Эмбиид подписал контракт новичка с «Филадельфия Севенти Сиксерс», однако из-за полученной предсезонной травмы вряд ли помог бы клубу в сезоне 2014–15. 13 июня 2015 года было объявлено, что у Эмбиида вновь наступил рецидив из-за сокращения сроков восстановления. Повторная операция на правом была назначена на 18 августа 2015 года, а шансы на выступление в сезоне 2015–16 также оказывались невысоки. В итоге сезон НБА 2015–16 был полностью пропущен, а «Филадельфия» никак не могла завершить укомплектование команды хорошим центром.

Вновь появился Эмбиид в составе команды 4 октября 2016 года в предсезонном матче против «Бостон Селтикс». В дебютном матче за клуб набрал 6 очков, совершил 4 подбора и два блокшота за 13 минут на площадке, а его команда праздновала победу со счётом 92–89.

26 октября 2016 года Эмбиид дебютировал в официальном матче сезона против «Оклахома-Сити Тандер». За 25 минут в старте набрал 20 очков, 7 подборов и два блокшота, однако его клуб уступил со счётом 103–97. 1 ноября набрал первый в карьере дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, однако команда вновь проиграла, на этот раз со счётом 103–101 «Орландо Мэджик». 11 ноября его 25 очков помогли «Филадельфии» впервые в сезоне добиться победы, со счётом 109–105 была обыграна «Индиана Пэйсерс». 19 ноября он набрал лучший в карьере показатель в 26 очков за 20 минут, а команда обыграла со счётом 120–105 «Финикс Санз». 1 декабря Эмбиид был назван лучшим новичком Восточной конференции в октябре и ноябре. 18 декабря он установил новый рекорд результативности, набрал 33 очка, а команда со счётом 108–107 обыграла «Бруклин Нетс». 3 января 2017 года был назван лучшим новичком Восточной конференции в декабре.

11 января 2017 года Эмбиид совершил наибольшее количество подборов - 14, а «Филадельфия» одержала победу со счётом 98–97 над «Нью-Йорк Никс». 23 января игрока стал Игроком Недели Восточной Конференции (16 января - 22 января). Через два дня он был выбран для участия в матче новичков НБА 2017 года за сборную мира. 2 февраля 2017 года Эмбиид был выбран лучшим новичком Восточной конференции в январе, а также приглашен на Конкурс умений НБА. 11 февраля 2017 года игрок травмировал левое колено, однако операция не понадобилась. В итоге, Эмбиид не попал на Матч всех звёзд НБА 2017 года. После того, как 27 февраля было объявлено, что игрок выбыл на "неопределенное время" из-за травмы колена, «Филадельфия» опубликовала заявление, что скорее всего игрок пропустит остаток сезона 2016–17 по медицинским показателям. 24 марта 2017 года Эмбиид был успешно прооперирован. По окончании сезона игрок попал в Первую сборную новичков Лиги.

10 октября 2017 года Эмбиид подписал пятилетний контракт на сумму 148 млн. долл., являющийся максимальным контрактом для новичка с правом продления, который был когда-либо подписан «Филадельфией». Кроме того, игрок может заработать дополнительно до 30 млн. за попадание в первую, вторую или третью сборные по итогам сезона, а также за титул MVP в сезоне 2017–18.

Из-за проблем со здоровьем в предыдущих сезонах «Филадельфия» запретила игроку принимать участие в спаренных матчах. 23 октября 2017 года в матче против «Детройт Пистонс» набрал 30 очков (11 из 15 с игры).

В сезоне 2018/19 стал регулярно проводить на площадке около 34 минут, выдвинувшись в лидеры НБА по подборам, блок-шотам и очкам. 15 ноября 2018 года в игре против «Орландо Мэджик» (106–111) сделал свой первый трипл-дабл в НБА — 19 очков, 13 подборов и 10 передач. На неделе 31 декабря 2018 года — 6 января 2019 года был признан лучшим игроком Восточной конференции.

20 февраля 2021 года Эмбиид сделал дабл-дабл с рекордными в карьере 50 очками и 17 подборами в победной игре над «Чикаго Буллз» со счетом 112–105. Эмбиид закончил регулярный сезон с рекордными на тот момент 28,5 очками, 10,6 подборами и 2,8 передачами в 51 игре, и привел «Сиксерс» к лучшему результату в Восточной конференции. Он занял второе место в голосовании за звание самого ценного игрока НБА. 

17 августа 2021 года Эмбиид подписал четырехлетний контракт с «Филадельфией» на сумму 196 миллионов долларов. Эмбиид пропустил девять игр из-за положительного анализа на COVID-19. В своей первой игре он набрал 42 очка и сделал 14 подборов в победной игре против «Миннесоты Тимбервулвз» со счетом 121-120. 6 декабря Эмбиид набрал 43 очка и сделал 15 подборов в матче с «Шарлотт Хорнетс».  

19 января 2022 года Эмбиид повторил рекорд своей карьеры, набрав 50 очков, а также 12 подборов и три блок-шота при бросках с игры 17 из 23 в победном матче над «Орландо Мэджик» со счетом 123–110. 12 февраля Эмбиид сделал свой четвертый в карьере трипл-дабл, набрав 40 очкоа, 14 подборов, 10 передач и 3 перехвата, одержав победу в матче с «Кливленд Кавальерс» со счетом 103–93.

13 ноября 2022 года Эмбиид набрал 59 очков, сделал 11 подборов, 8 передач и 7 блокшотов в матче против «Юты Джаз» (105-98). Эмбиид реализовал 19 из 28 бросков с игры и 20 из 24 с линии штрафных. 26 очков Эмбиид набрал в последней четверти, это рекорд для игроков «Филадельфии». В последней четверти Эмбиид набрал больше, чем вся «Юта» за четверть, и больше, чем любой другой игрок обеих команд за весь матч.

Международная карьера 
Джоэл Эмбиид имеет право выступать за национальную сборную Камеруна. 7 февраля 2017 года Эмбиид попал в предварительный состав сборной Камеруна на чемпионат Африки по баскетболу 2017 года, который проходил в Республике Конго.

В июле 2022 года Франция предоставила Эмбииду гражданство как «иностранцу […], натурализация которого представляет исключительный интерес». Позже в сентябре он также стал гражданином США.

Личная жизнь
Джоэл родился в семье Томаса и Кристины Эмбиид. Его младший брат, Артур, погиб 16 октября 2014 года в Камеруне в автомобильной аварии. Также у игрока есть младшая сестра Мюриэл. Кроме английского, Джоэл говорит на французском и языке баса.

Джоэл Эмбиид стал лицом обложки игры NBA Live 19.

25 сентября 2020 года у Джоэля Эмбиида и его девушки, бразильской модели Анны Де Паулы, родился сын — Артур Элайджа Де Паула Эмбиид.

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Филадельфия|31|31|25,4|46,6|36,7|78,3|7,8|2,1|0,9|'2,5|20,2|НУ}}

 Трипл-даблы (1) 1 в регулярных сезонах''

Примечания

Ссылки 
 Биография игрока на сайте «Канзас Джейхокс»

Баскетболисты Камеруна
Баскетболисты Франции
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Выпускники Академии Монтверде